Гран-при США 1966 года — восьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1966 года. Автогонки прошли 2 октября 1966 года на трассе Уоткинс-Глен.

«Феррари» выставила на этот этап только один автомобиль с Лоренцо Бандини за рулём. «Лотус» продолжил эксперименты с 16-цилиндровым двигателем BRM, Джим Кларк показал второе время в квалификации на Lotus 33 с этим мотором, но на последних минутах квалификации двигатель отказал и на старт штоландец вывел Lotus 43, на котором стоял 16-цилиндровый агрегат, взятый накануне у заводской команды BRM. Обладатель поула Джек Брэбем проиграл старт Лоренцо Бандини, а стартовавший восьмым Ричи Гинтер сумел прорваться на своей «Хонде» на третье место.

Брэбем вышел в лидеры на 10 круге, а через 7 кругов шедший третьим Сёртис столкнулся с отстававшим на круг Питером Эранделлом и был вынужден заехать в боксы на ремонт, откуда вернулся в гонку на 13 месте. Вскоре Бандини вернул себе лидерство, но на 35 круге поломка двигателя вынудила его прекратить борьбу за победу. Через некоторое время та же проблема вывела из гонки Брэбема, что позволило Джиму Кларку одержать первую в сезоне победу, которая также стала первой в сезоне для команды «Лотус» и двигателя BRM H16. Йохен Риндт остановился на последнем круге из-за нехватки топлива, но всё же был классифицирован на втором месте. Джон Сёртис сумел пробиться из глубины пелотона на третью ступень подиума.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-9 Лоренцо Бандини

10-19 Джек Брэбем

20-34 Лоренцо Бандини

35-55 Джек Брэбем

56-108 Джим Кларк

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 

1966
Гран-при США